Faranah puede referirse a los siguientes topónimos de Guinea:

 Faranah, región;
 Faranah, prefectura;
 Faranah, ciudad.